Medaliści mistrzostw Holandii w łyżwiarstwie szybkim – zestawienie zawodników i zawodniczek, którzy zdobyli medale mistrzostw Holandii w biegach na dystansach, w sprincie i w wieloboju.

Pierwsze mistrzostwa Holandii w łyżwiarstwie szybkim odbyły się 19 stycznia 1887 roku w Slikkerveer. Zwycięzcą biegu na jedną milę został wówczas Charles Goodman Tebbutt, który w finale pokonał Holendra Willema Jana van Vollenhovena. Mistrzostwa miały jednak charakter nieoficjalny.

Pierwsze oficjalne mistrzostwa Holandii rozegrano w 1901 roku w Leeuwarden. Od pierwszej edycji mistrzostw organizatorem zawodów jest Królewski Holenderski Związek Łyżwiarski (niderl. Koninklijke Nederlandsche Schaatsenrijders Bond). W latach 1901–1954 mistrza Holandii wyłaniano wyłącznie w wieloboju wśród mężczyzn. W 1955 roku po raz pierwszy do rywalizacji przystąpiły także kobiety. W 1970 roku zaczęto rozgrywać wielobój sprinterski mężczyzn, a w 1983 roku także kobiet. Od 1987 roku odbywają się także mistrzostwa Holandii na dystansach: 500, 1000, 1500, 5000 i 10 000 metrów wśród mężczyzn oraz 500, 1000, 1500, 3000 i 5000 metrów wśród kobiet. Zawody przeprowadzane są zimą – w styczniu, lutym bądź marcu, czasami również w grudniu – wówczas wyłaniani są medaliści na kolejny rok.

W najstarszej z rozgrywanych konkurencji, wieloboju, najczęściej na najwyższym stopniu podium mistrzostw Holandii stawał Hilbert van der Duim. Zdobył siedem tytułów mistrzowskich z rzędu w latach 1979–1985. Najwięcej złotych medali w wieloboju sprinterskim mężczyzn, po sześć, zdobyli: Gerard van Velde w latach 1992–2005, Jan Bos w latach 1997–2008 oraz Stefan Groothuis w latach 2006–2013. Velde wywalczył także największą liczbę złotych medali w biegach na dystansie 500 metrów, triumfując ośmiokrotnie w latach 1991–2005. Najbardziej utytułowanymi łyżwiarzami w biegu na 1000 metrów są, z pięcioma złotymi medalami, Erben Wennemars i Kjeld Nuis. Wennemars wygrał tę konkurencję pięciokrotnie w latach 1997–2004, a Nuis w latach 2013–2019. W biegu mężczyzn na 1500 metrów najczęściej wygrywał Rintje Ritsma. W latach 1992–1999 zdobył na tym dystansie sześć złotych medali. Najbardziej utytułowanym zawodnikiem w biegu na 5000 metrów jest Sven Kramer, który w latach 2007–2018 zdobył w tej konkurencji dziesięć złotych medali. Ponadto między 2006 a 2020 rokiem wywalczył na tym dystansie dwa srebrne i dwa brązowe medale. W biegu na 10 000 metrów najczęściej, sześciokrotnie, najlepsi okazali się natomiast Bob de Jong, który zwyciężał w latach 1996–2012, Sven Kramer w latach 2007–2016 oraz Jorrit Bergsma w latach 2013–2020. W biegu masowym cztery złote medale w latach 2013–2020 zdobył Arjan Stroetinga.

W wieloboju kobiet najwięcej razy wygrywała Stien Baas-Kaiser – sześć razy w latach 1964–1971. W wieloboju sprinterskim najczęściej wygrywała Marianne Timmer, zdominowała ona zawody sprinterskie kobiet w latach 1997–2008, dziesięciokrotnie zdobywając tytuły mistrzowskie. W biegach na dystansach najwięcej złotych medali zdobyły: Christine Aaftink na 500 metrów (siedem złotych medali z rzędu w latach 1990–1996), Marianne Timmer na 1000 metrów (siedem złotych medali w latach 1998–2005), Ireen Wüst na 1500 metrów (osiem złotych medali w latach 2006–2019) i na 3000 metrów (siedem złotych medali w latach 2006–2017) oraz Carla Zijlstra na 5000 metrów (sześć złotych medali w latach 1992–1999). W biegu masowym wszystkie siedem złotych medali w latach 2013–2020 zdobyła Irene Schouten.

Najwięcej medali wszystkich trzech kruszców, we wszystkich biegach na dystansach, zdobyła Ireen Wüst wśród kobiet (38) oraz Bob de Jong wśród mężczyzn (31). Z kolei, biorąc pod uwagę wszystkie konkurencje łącznie, Ireen Wüst zdobyła 46 medali – 23 złote, 14 srebrnych i 9 brązowych, a najbardziej utytułowany w zawodach mężczyzn Sven Kramer 37 medali – 26 złotych, 5 srebrnych i 6 brązowych. Więcej o trzy medale o Kramera zdobył Erben Wennemars, jednak na jego koncie jest mniej tytułów mistrzowskich.

Medaliści chronologicznie

Wielobój sprinterski mężczyzn

Bieg na 500 m mężczyzn

Bieg na 1000 m mężczyzn

Bieg na 1500 m mężczyzn

Bieg na 5000 m mężczyzn

Bieg na 10 000 m mężczyzn

Bieg masowy mężczyzn

Wielobój mężczyzn

Wielobój sprinterski kobiet

Bieg na 500 m kobiet

Bieg na 1000 m kobiet

Bieg na 1500 m kobiet

Bieg na 3000 m kobiet

Bieg na 5000 m kobiet

Bieg masowy kobiet

Wielobój kobiet

Klasyfikacje medalowe

Klasyfikacja zawodników 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodników, którzy zdobyli przynajmniej jeden medal mistrzostw Holandii w łyżwiarstwie szybkim. Uwzględniono wszystkie konkurencje łącznie – sprint, wielobój i biegi na dystansach. W przypadku, gdy dwóch lub więcej zawodników zdobyło tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacje zawodników według konkurencji 
We wszystkich poniższych tabelach zestawiono zawodników pod względem liczby zdobytych medali w wieloboju, sprincie i biegach na dystansach. W tabelach ujęto po dziesięciu najlepszych łyżwiarzy mistrzostw Holandii, biorąc pod uwagę liczbę zdobytych medali.

Wielobój mężczyzn

Wielobój sprinterski mężczyzn

Biegi na dystansach mężczyzn

Klasyfikacja zawodniczek 
W poniższym zestawieniu ujęto klasyfikację zawodniczek, które zdobyły przynajmniej jeden medal mistrzostw Holandii w łyżwiarstwie szybkim. Uwzględniono wszystkie konkurencje łącznie – sprint, wielobój i biegi na dystansach. W przypadku, gdy dana zawodniczka startowała pod dwoma nazwiskami, podano oba nazwiska. W przypadku, gdy dwie lub więcej zawodniczki zdobyły tę samą liczbę medali wszystkich kolorów, wzięto pod uwagę najpierw kolejność chronologiczną, a następnie porządek alfabetyczny.

Klasyfikacje zawodniczek według konkurencji

Wielobój kobiet

Wielobój sprinterski kobiet

Biegi na dystansach kobiet

Uwagi

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Listy sportowe
Łyżwiarstwo szybkie w Holandii
Zawody w łyżwiarstwie szybkim
Hasła utworzone w ramach Tygodni Tematycznych 2019